Австрийские Нидерланды (, , , ) — территории Южных Нидерландов (за исключением Льежского княжества-епископства), находившиеся под властью австрийских Габсбургов с 1713 по 1794 год. Территориально большей частью соответствовали нынешним Бельгии и Люксембургу.

Политическая история и государственное устройство 
Территории Южных (католических) Нидерландов перешли от испанских Габсбургов к австрийским в результате Утрехтского мира (1713 год), завершившего Войну за испанское наследство. С этого момента суверенным монархом этих территорий стал эрцгерцог Австрии, император Священной Римской империи. Таким образом, за время фактического существования Австрийских Нидерландов с 1713 по 1794 год их австрийскими правителями были Карл VI (1713—1740), Мария Терезия (1740—1780), Иосиф II (1780—1790), Леопольд II (1790—1792) и Франц II (1792—1795).

Поскольку монарх находился в Вене, для управления землями Южных Нидерландов назначался штатгальтер (наместник, генерал-губернатор). Его резиденция находилась в Брюсселе, фактической столице Австрийских Нидерландов.

Штатгальтеры Австрийских Нидерландов:
 1716—1724 — Евгений Савойский, принц кариньянский
 1724—1741 — Мария Елизавета, эрцгерцогиня Австрии
 1741—1744 — Фридрих Август, граф Гаррах-Рорау
 1744—1744 — Мария Анна, эрцгерцогиня Австрии и Карл Александр, принц Лотарингский
 1744—1780 — Карл Александр, принц Лотарингский
 1781—1793 — Мария Кристина, эрцгерцогиня Австрии и Альберт Казимир, герцог Саксен-Тешена
 1793—1794 — Карл, эрцгерцог Австрии

Функциями правительства обладали три так называемых «коллатеральных совета» (, ), которые были учреждены ещё в 1531 году Карлом V. Государственный совет (, ) в основном отвечал за иностранные отношения и военные вопросы, Секретный совет (, ) в основном занимался юридическими вопросами, а Совет финансов (, ) играл роль министерства экономики и финансов. Коллатеральные советы имели совещательные полномочия.

Несмотря на то, что Австрийские Нидерланды были суверенной территорий австрийских Габсбургов, соседние государства оказывали заметное влияние на политику штатгальтерства. В соответствии с Барьерным договором (1715) республиканские Северные Нидерланды размещали свои гарнизоны в ряде городов Австрийских Нидерландов. Сильно было и неофициальное влияние. Так, под давлением Северных Нидерландов и Великобритании, австрийские императоры были вынуждены ликвидировать успешную торговую Остендскую компанию, которая оказывала конкуренцию Голландской и Английской Ост-Индийским компаниям.

В ходе Войны за австрийское наследство в 1740-х годах территории Австрийских Нидерландов были большей частью оккупированы Францией, однако после заключения Ахенского мира (1748) австрийские Габсбурги вернули себе все свои нидерландские владения.

В конце XVIII века власть австрийских Габсбургов над Южными Нидерландами ослабела. В 1789—1790 годах здесь вспыхнула Брабантская революция, в результате которой были провозглашены Бельгийские соединённые штаты — первое независимое бельгийское государство в истории. Габсбургам удалось подавить революцию и восстановить свою власть над южнонидерландскими (бельгийскими) землями, однако уже в 1792 году Австрийские Нидерланды были захвачены французскими революционными войсками, а в 1795 году аннексированы, поделены на департаменты и формально включены в состав республиканской Франции.

Экономика 
Утрехтский мир означал конец непрерывной череды войн Людовика XIV, которая длилась более сорока лет и нанесла заметный ущерб экономике Южных Нидерландов. В первой половине XVIII века экономика Австрийских Нидерландов большей частью ещё продолжала находиться в состоянии стагнации, но после Ахенского мира (1748) экономика начала восстанавливаться и развиваться. Этому способствовала экономическая политика императрицы Марии-Терезии и наместника Карла Лотарингского. Для защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции вводился комплекс мер, аналогичных тем, к которым прибегал Кольбер во Франции (меркантилизм). Также австрийские власти развивали инфраструктуру. В Австрийских Нидерландах велось активное строительство сети мощенных шоссейных дорог и судоходных каналов. Улучшалась портовая инфраструктура Остенде, который фактически стал главным морским портом Австрийских Нидерландов (Антверпен утратил эту роль, поскольку Северные Нидерланды продолжали блокировать устье Шельды).

Развивалось мануфактурное производство. На фарфоровой мануфактуре в Турнэ было занято несколько сотен работников. В Брюсселе находились мануфактуры Симонса, где строились кареты. В регионе Шарлеруа уже в начале XVIII века фактически началась промышленная революция. Здесь развивались добыча угля, чёрная металлургия и производство стекла (в основном оконного и бутылок). Уже в XVIII веке здесь начали использоваться паровые машины. В городах сохранялась цеховая организация ремёсел. В некоторых сельских регионах развивалось производство, организованное по принципам «рассеянной мануфактуры», например производство гвоздей в регионе Шарлеруа и текстильное производство во Фландрии.

Культура 

В XVIII веке культура Австрийских Нидерландов прежде всего была ориентирована на Францию. Французское влияние было чрезвычайно велико во всех видах искусств. Уже в 1700 году в Брюсселе открылся театр Ла Монне, где в основном ставились французские оперы.

По сравнению с предыдущим веком, южнонидерландское (фламандское) искусство XVIII веке менее оригинально, этот век не породил художников уровня Рубенса или Ван Дейка. Из скульпторов можно отметить Лорана Дельво (), из художников — Питера Йозефа Верхагена (), который продолжал традиции Рубенса.

В архитектуре заимствовались французские «стили Людовиков». Церковное строительство было малоактивным, но в то же время в городах активно строились и перестраивались дома и дворцы буржуазии и дворян. Особенно активно гражданское строение велось во второй половине века в период экономического роста. Большое количество буржуазных и дворянских резиденций того времени сохранилось в Генте, здесь они известны, как «отели» (в контексте того времени слово «отель» означало не гостиницу, а богатую городскую резиденцию — особняк, городскую усадьбу или даже целый дворец). Важнейшими архитекторами гентский «отелей» были Бернард де Вильде () и Давид ‘т Киндт ().

В середине XVIII старый «двор Нассау» в Брюсселе был перестроен под дворец Карла Лотарингского. В конце века в Брюсселе был создан градостроительный ансамбль Королевского района, включающего Королевскую площадь и Брюссельский парк. Ансамбль королевского района является характерным примером градостроительства эпохи классицизма.

Французский язык доминировал и в культурной жизни, в том числе и во фламандских провинциях (по крайней мере в высших классах), хотя разговорным языком большей части населения здесь были различные диалекты нидерландского. Однако к концу XVIII века среди части фламандский «интеллигенции» начал пробуждаться интерес к родному языку. В 1788 журналист Ян Баптист Верлой () опубликовал памфлет-манифест «Трактат о неуважении к родному языку в Нидерландах» (, под «Нидерландами» подразумевались конкретно Австрийские Нидерланды), в котором он призывал к признанию нидерландского как полноценного языка, к стандартизации нидерландской орфографии и к использованию нидерландского языка в образовании и театре.

Примечания

Литература

Обзорные работы

Политика, правители

Экономика 
 
 
 

История Бельгии
Южные Нидерланды
Габсбургская монархия